Sinderen (Oude IJsselstreek), een dorp in de Gelderse gemeente Oude IJsselstreek
Kasteel Sinderen (Oude IJsselstreek), voormalig kasteel bij dit dorp
Sinderen (Voorst), een buurtschap bij Voorst onder Zutphen
Kasteel Sinderen (Voorst), voormalig kasteel, tegenwoordig boerderij in deze buurtschap